El Congreso Internacional 1609-2009: IV Centenario de los Comentarios Reales de los Incas es un evento académico que se realizó en la ciudad del Cusco (Perú) del 19 al 21 de agosto de 2009. Fue organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Municipalidad Provincial del Cusco y la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco.

Temática 
En 2009 se cumplieron 400 años de la publicación en Lisboa de los Comentarios Reales de los Incas, obra cumbre del escritor cuzqueño Inca Garcilaso de la Vega. El Congreso Internacional se convocó en octubre de 2008 ante la necesidad de discutir la vigencia de la obra de Garcilaso, la más importante escrita por peruano alguno en todos los tiempos, y hacer un diagnóstico del estado actual de la historiografía en torno al tema.

Desarrollo 
A lo largo de tres intensos días, cuarenta especialistas en la obra del Inca Garcilaso de la Vega provenientes de diversas universidades de España, Japón, Estados Unidos, Francia, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, México y el Perú debatieron sobre sus investigaciones garcilasistas e interactuaron con el público asistente, en su mayoría cusqueño, que colmó el auditorio Ollantaytambo del Palacio Municipal.

Primer día 
El miércoles 19 se inició con una romería a la tumba del Inca Garcilaso, en la que participaron el Alcalde Provincial del Cusco, Dr. Luis Flórez García, el Rector de la UNSAAC, Dr. Víctor Aguilar Callo, y el Director de la Escuela de Historia de la UNMSM, Dr. Francisco Quiroz Chueca, en representación del rector sanmarquino Dr. Luis Izquierdo Vásquez, acompañados de diversas autoridades de sus respectivas instituciones. La comitiva partió de Paraninfo de la UNSAAC y se dirigió hacia la Iglesia del Triunfo, en la Plaza de Armas de la ciudad, donde se encuentra la cripta en que descansan los restos del cronista mestizo traídos al Perú en 1978 por el Rey de España Juan Carlos I. Allí hizo uso de la palabra el Dr. Jorge Escobar Medrano, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSAAC, quien resaltó la importancia que Garcilaso tiene para la comunidad cusqueña y su valor como personaje de su tiempo. A continuación se colocaron ofrendas florales a nombre de las instituciones organizadoras.

Dirigidos hacia el Palacio Municipal, en cuyo primer nivel funciona el Centro de Convenciones de la Municipalidad provincial del Cusco, se dio lugar a la ceremonia de inauguración. Seguida de esta se disertó la Conferencia Inaugural “Lo Andino en el Inca Garcilaso” a cargo del Dr. Jorge Flores Ochoa, Profesor Emérito de la UNSAAC y Doctor Honoris Causa de la UNMSM, quien, comparando a Guaman Poma con el cronista cusqueño, concluyó que mientras aquel había incorporado conceptos occidentales a un esquema mental andino, Garcilaso había incorporado conceptos andinos a un esquema mental occidental.

Durante el primer día de sesiones, el público asistente presenció la Teleconferencia del Dr. José Antonio Mazzotti, lingüista egresado de la UNMSM y actualmente catedrático de la Tufts University (Estados Unidos), y las ponencias de Margaret Navarro (Perú), Ana Valenciano López de Andújar (España), David Franco Córdova (Perú), Lucía Ortega Toledo (México), Evangelina Soltero Sánchez (España) y Marco Álvarez Ylasaca (Perú), divididas en las mesas temáticas “Aspectos biográficos del Inca, 1553-1554”, “Garcilaso y el mundo quinientista de Occidente”, y “Garcilaso, Cusco y el Perú: trascendencias”.

Esa noche, Max Hernández, secretario técnico del Acuerdo Nacional y egresado de la UNMSM, disertó la Conferencia Magistral “Conflicto, Identidad y Nostalgia en el Inca Garcilaso”. Allí hizo un repaso biográfico y psicoanalítico de las diversas vivencias experimentadas por el Inca Garcilaso desde su infancia hasta su vejez, y como estas influyeron en su obra.

Segundo día 
La mañana del jueves 20 tuvieron lugar las ponencias de Peter Van Dalen Luna (Perú), Giovanna Guzmán de Lama (España), Richard Parra (Estados Unidos), Xavier Pello (Francia), y Enrique Ramírez Angulo (Perú), que conformaron las mesas temáticas “Garcilaso cronista” y “Cultura culinaria en los Comentarios Reales”. Entre estas dos tuvo lugar la Videoconferencia “Los mosquitos de Lima y las ratas de Panamá en los Comentarios Reales (1609, 1617)” a cargo de la Dra. Raquel Chang-Rodríguez de The City University of New York (Estados Unidos), donde resaltó el pensamiento moderno del Inca Garcilaso ejemplificado en su observación del comportamiento de ciertos animales. Como cierre de esta jornada matutina, el Dr. Edgar Montiel, Jefe de la Sección de Políticas Culturales de la UNESCO con sede en París (Francia) disertó la Conferencia Magistral “Garcilaso Inca y la Independencia de las Américas” en que, tras hacer un breve repaso de las ediciones francesas de los Comentarios Reales y como estas fueron leídas por los revolucionarios franceses e intelectuales del Siglo de las Luces como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Marmontel, La Condamine, Madame de Graffigny, entre otros, concluyó en que estos fueron quienes dieron a conocer a Garcilaso a los criollos hispanoamericanos que protagonizaron la independencia continental. También prestó especial interés a la figura de Túpac Amaru II y la edición de los Comentarios Reales de 1723, que leyó el rebelde. Finalizada su exposición, entregó a la Comisión Organizadora una medalla conmemorativa de la UNESCO en reconocimiento al Congreso, que figuró en la Lista Mundial de Celebraciones de la institución. La medalla fue entregada al Dr. Óscar Paredes Pando, Presidente de la Comisión de Cultura de la Municipalidad Provincial del Cusco. Asimismo, también a nombre de UNESCO, reconoció a David Franco Córdova, historiador de la UNMSM y Coordinador General de la organización, mediante un presente enviado desde París.

En la tarde tuvieron lugar las ponencias de Cecilia Esparza (Perú), Sebastián Coffey (Argentina), Juan Carlos Orrego (Colombia), Saniel Lozano (Perú), Antonio Chang (Perú), Paulina Numhauser (España), Germán Zecenarro (Perú), Eleazar Crucinta (Perú) y Francisco Quiroz (Perú) distribuidas en las mesas temáticas “Trascendencia de los Comentarios Reales en la Literatura”, “Historiografía Garcilasista: Fuentes” e “Historiografía Garcilasista: Enfoques”. Al cierre Manuel Burga Díaz, ex Rector de la UNMSM, dio la conferencia magistral “El Inca Garcilaso y la Utopía Andina” donde hizo una historia de la percepción de los Comentarios Reales en el Perú, señalando que estos se popularizaron entre la nobleza inca en los siglos XVII y XVIII al ser útil herramienta en sus probanzas de privilegio ante las autoridades coloniales.

Tercer día 
La jornada final se inició con una conexión en vivo desde la Casa del Inca Garcilaso en Montilla (España), donde la alcaldesa de la ciudad, Rosa Lucía Polonio Contreras, saludó a los participantes en el Congreso y exhibió los ejemplares originales de las ediciones de 1609 y 1617 de la Primera y Segunda Parte, respectivamente, de los Comentarios Reales. Asimismo, señaló la importancia que Garcilaso ha ejercido para la identidad de Andalucía y particularmente Montilla, donde vivió más de treinta años. Seguido, y sentado al lado de la alcaldesa montillana, hizo uso de la palabra José Rey García, director del documental “El Inca Garcilaso. Con la Espada y con la Pluma” (1992), cuya edición remasterizada se estrenó a continuación.

Finalizada la proyección tuvo lugar la presentación del libro “Inca Garcilaso de la Vega. Biografía ilustrada del célebre cronista mestizo” a cargo de su autor, Carlos Rojas Feria, historiador y educador egresado de la UNMSM. Acto seguido, se sucedieron las ponencias de Yining Echeandía (Perú), Rosario Navarro Gala (España), y Carlos Arrizabalaga (Perú). Cerrando la mañana, Hidefuji Someda, catedrático de la Universidad de Osaka (Japón) disertó la conferencia magistral “La ideología integracionista del Inca Garcilaso sobre la historia andina: comparación de los Comentarios Reales con otras crónicas andinas”, donde señaló que Garcilaso puede ser considerado el primer peruano al brindar una versión amable de la Conquista del Perú con el fin de integrar a los descendientes de sus protagonistas y no dividirlos.

La tarde fue abierta por las ponencias de Alejo Rojas Leiva y Javier Saravia (Perú), seguidas por las mesas “Cultura, Transculturación e Interculturalidad” y “Estudios de Astronomía en función a los Comentarios Reales” a cargo de Alejandro Herrera Villagra (Chile), Esperanza López Parada (España), Cristóbal Cobo Arizaga (Ecuador) y Teodosio Chávez Campos (Perú). Se proyectó la Videoconferencia “La Nación en el Inca Garcilaso” de Miguel Maticorena Estrada, Profesor Emérito de la UNMSM, quien no solo desarrolló los conceptos de nación, nacionalidad y patria existentes en los Comentarios Reales, sino que se refirió al borrador inédito de La Florida del Inca hallado por él en España.

La conferencia magistral de cierre estuvo a cargo de Fermín del Pino Díaz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España) y se tituló “Cuzco, Roma, Antigüedad y Cristianismo en el Inca Garcilaso”, en que señaló la importancia que la idea del mundo clásico y la función providencialista que se le adjudicó a Roma en el Renacimiento tuvieron en los Comentarios Reales.

Las conclusiones del Congreso estuvieron a cargo de la Mesa Redonda “Los estudios garcilasistas a 400 años de la publicación de los Comentarios Reales”, moderada por Germán Zecenarro y a cargo de Max Hernández, Jorge Flores Ochoa, Francisco Quiroz, Fermín del Pino e Hidefuji Someda. Tras manifestar su satisfacción por el éxito alcanzado en el Congreso, concluyeron en la necesidad de una edición interdisciplinaria y definitiva de los Comentarios Reales.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Jefe del Departamento Académico de Historia de la UNSAAC, Germán Zecenarro, el Director de la Escuela de Historia de la UNMSM, Francisco Quiroz, el Coordinador General de la Comisión Organizadora, David Franco Córdova, el Alcalde Provincial del Cuzco, Luis Flórez García, y el Vicerrector de la UNSAAC, René Concha Lezama.

Importancia 
El Congreso Internacional por el IV Centenario de los Comentarios Reales de los Incas tuvo un éxito inusual. Aparte del atractivo programa y la calidad de los trabajos expuestos, atrajo la atención de la comunidad académica cusqueña, que colmó el auditorio Ollantaytambo del Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial del Cusco, además de la prensa local, radial y escrita, e incluso la española: dos diarios de Córdoba siguieron las incidencias del evento. Por su parte, la Cátedra Intercultural de la Universidad de Córdoba filmó los tres días del Congreso que figurarán en un documental que prepara sobre la figura del Inca Garcilaso. Se anunciaron en calidad de primicia cuatro publicaciones: la edición facsimilar de la Historia General del Perú (1617) del Inca Garcilaso, la reedición de los Comentarios Reales en su versión de 1723, leída por Túpac Amaru, ambas a cargo de la Municipalidad del Cusco, la publicación íntegra de los polémicos Documentos Miccinelli en Chachapoyas, tierra del cronista mestizo Blas Valera, y, obviamente, las Actas del Congreso. Se presentaron dos manuscritos inéditos relacionados directamente a Garcilaso: la venta de un esclavo en 1553 por Gómez Suárez de Figueroa en Arequipa, a cargo de David Franco, y el borrador de La Florida del Inca, a cargo de Miguel Maticorena. En resumen, el encuentro tuvo un notable éxito que sin duda será recordado en la historia de los estudios garcilasistas como una nueva contribución a estos por parte de la UNMSM y las instituciones organizadoras.

Enlaces externos 
 Blog del Congreso 
 en h-net.msu.edu Congreso Internacional 1609-2009: IV Centenario de los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega 
 Publicación de "Exsul Immeritus..." e "Historia e Rudimenta..." por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 

Sociedades científicas de Perú
Inca Garcilaso de la Vega
Conferencias científicas
Conferencias internacionales